FKI est un sigle qui peut désigner :
 Free Knowledge Institute, un organisme sans but lucratif qui soutient la libre circulation des connaissances et du savoir sur le Web ;
 Föreningen för Kanot-Idrott, un club de canoë-kayak basée à Stockholm, en Suède.

FKI est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Kisangani Bangoka, l'aéroport principal de la ville de Kisangani en République démocratique du Congo, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports